gromada Żelisławice (powiat włoszczowski)
 gromada Żelisławice (powiat zawierciański)